Доктор Мойра Кинросс Мактаггерт () — персонаж, появляющийся в комиксах вселенной издательства Marvel Comics Людей-Икс. Она работает генетиком и экспертом в области мутаций.

История издания 
Мойра Мактаггерт была создана Крис Клермонтом и Дэйвом Кокрумом, и впервые появилась в X-Men № 96 (декабрь 1975)..

Биография

Ранняя жизнь

Участие в Люди-Икс

Экскалибур и Наследие Вируса

Люди-Икс: Страшная правда

стань мутантом

Другие версии

Age of Apocalypse

Age of X

Cross-Time Caper

House of M

New Exiles

Ultimate Marvel

Телевидение

Фильмы

Люди Икс: Последняя битва 
Оливия Уильямс сыграла незначительную роль доктора Мойры Мактаггерт в «Люди Икс: Последняя битва».
После титров доктор Мойра приходит к человеку в больнице, который отвечает ей голосом профессора, а она в ответ спрашивает: «Чарльз?!». Судя по всему, перед смертью ему удалось переместить своё сознание в его тело. В начале фильма профессор Ксавьер вёл урок, где спрашивал учеников, этично ли использовать человека, находящегося в вегетативном состоянии, в своих целях.

Люди Икс: Первый Класс 
В фильме «Люди Икс: Первый Класс» Роуз Бирн играет Мойру, где она является агентом ЦРУ, пытающимся раскрыть загадку Клуба Адского Пламени. В фильме она американка, а не шотландка. В ходе расследования ей удаётся проникнуть в тайник Клуба в образе стриптизёрши и обнаружить, что руководители Клуба — мутанты, угрожающие полковнику Хендри с целью разместить ракеты «Юпитер» в Турции. После этого она обращается за помощью к профессору Чарльзу Ксавьеру из-за его исследований по теме генетических мутаций. Вскоре Мойра узнаёт, что он и его приёмная сестра Рейвен тоже мутанты, когда Ксавьер демонстрирует чтение мыслей, а Рейвен меняет обличье. Позже она становится контактом команды и помогает сформированным Людям Икс в предотвращении плану Шоу по развязыванию ядерной войны между СССР и США. В самый кульминационный момент она стала косвенной причиной паралича Ксавьера, так как она стреляет пулей, которую Магнето случайно отклонил в позвоночник Чарльза. В ярости Магнето чуть не убивает Мойру, но Ксавьер останавливает его, говоря, что это вина Эрика. В конце фильма Ксавьер стирает ей память о событиях с Шоу и Магнето во время поцелуя, чтобы сохранить в тайне школу для мутантов, которую он открыл во время кризиса.

Люди Икс: Апокалипсис 
Роуз Бирн исполнила роль агента Мактаггерт в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». После события на Кубе, она уже временно была в браке, и у неё есть сын. Она является свидетелем пробуждения Апокалипсиса, который много лет назад был заживо погребён в пирамиде Египта. После этого она снова встречает Чарльза, хотя не помня о их связи. Когда Ксавье похищает Апокалипсис, то Мойра помогает команде мутантов спасти его. В конце, Чарльз восстанавливает воспоминания Мойры и возобновляет свои отношения с ней.

Примечания

Ссылки 
 Marvel.com Biography of Moira MacTaggert

Персонажи Людей Икс
Персонажи, созданные Крисом Клэрмонтом
Персонажи комиксов, появившиеся в 1975 году
Вымышленные генетики
Вымышленные студенты